Hóseás vagy Hósea, bibliai próféta az i. e. 8. században
 Hóseás, izrael királya az i. e. 8. században
 Hóseás, anyakönyvezhető férfinév

Lásd még:
 Hóseás könyve